Hirschwald steht für:

 Hirschwald (Ensdorf), Gemeindeteil der Gemeinde Ensdorf (Oberpfalz), Bayern
 Jagdschloss Hirschwald, abgegangenes Schloss in Ensdorf
 Naturpark Hirschwald im Landkreis Amberg-Sulzbach, Oberpfalz
 Hirschwald Verlag, deutscher Wissenschaftsverlag

Personen:
 August Hirschwald (1774–1848), deutscher Buchhändler und Verleger
 Julius Hirschwald (1845–1928), deutscher Mineraloge